Keeping Up with the Kardashians er en amerikansk reality tv-serie som først blev udsendt 14. oktober 2007 på E!, og senere på Hayu, før serien blev afsluttet i 2021. Året efter begyndte den nye serie The Kardashians på Hulu. Serien fokuserer på det personlige og professionelle liv i Kardashian- og Jennerfamilien. 

Serien fokuserer på søstrene Kim, Kourtney og Khloé Kardashian, men derudover ses deres bror Rob Kardashian, deres mor Kris Jenner, deres stedfar Bruce Jenner - nu Caitlyn Jenner, deres halvsøstre Kendal og Kylie Jenner, og Kourtneys kæreste Scott Disick, samt Kims daværende mand Kris Humphries og Khloés daværende mand Lamar Odom, som begge optrådte i de tidlige sæsoner.

Keeping Up with the Kardashians har modtaget rigtig gode anmeldelser fra anmeldere. Men familien kritiseres for at være "kendt for at være kendt".

Søstrene og familien generelt er ofte i medierne: 

Kourtney Kardashian har tre børn med Scott Disick. Parret har haft et turbulent forhold pga. Scott har haft et misbrug, hvilket blev forværret da hans mistede sine forældre kort tid efter hinanden grundet sygdom. I juli 2015 blev billeder offentligtgjort af Scott og hans ekskæreste Chloe Bartoli, hvor Kourtney var hjemme med deres nyfødte søn. 

Kim Kardashian var tidligere gift med rapperen Kanye West, men blev skilt i 2021. Sammen har de fået børnene Psalm, North, Saint og Chicago. 

Khloé Kardashian blev separeret fra Lamar Odom grundet hans misbrug. Odom blev fundet bevidstløs i oktober 2015 på et bordel. Han overlevede og får i dag genoptræning. Sammen med basketballspilleren Tristan Thompson fik hun i april datteren True. 

Robert Kardashian har haft problemer med sin vægt grundet depression, og har derfor ikke været medvirkende i flere sæsoner. Han deltog sågar ikke i Kim og Kanyes bryllup. Robert blev i april 2016 forlovet med familiens tidligere rival Blac Chyna, som har et barn med Tyga (Kylies ekskæreste), og er i dag i gang med et vægttab. 

Kendall Jenner er en anerkendt topmodel. Hun er har arbejdet for Estée Lauder, Calvin Klein, H&M, Victoria Secret m.fl.  

Kylie Jenner dater rapperen Travis Scott, som hun har datteren Stormi sammen med. Hun har fået restylane i læberne, hvilket er blevet en slags trend. Hun har sit egret makeup mærke 'Kylie Cosmetics', som bliver udsolgt lynhurtigt.  

Bruce Jenner har sammen med Kris Jenner børnene Kendall og Kylie. Han er endvidere stedfar til Kourtney, Kim, Khloé og Rob. Kris og Bruce blev skilt i 2013, hvorefter Bruce skiftede køn i 2015 og tog navnet Caitlyn Jenner og er i dag et forbillede for mange transseksuelle og homoseksuelle i verden. 

Alle familiemedlemmer har mange følgere på diverse sociale medier og er nogle af de mest omtalte kendte personer i verden. Derudover er hænger de ofte ud med andre kendte og er i tæt kontakt med designere, sangere, skuespillere, stylister og makeup-teams, hvilket har startet en ny trend på nettet om make-up herunder contouring.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Amerikanske tv-serier fra 2000'erne
Amerikanske tv-serier fra 2010'erne
Amerikanske tv-serier fra 2020'erne
Realityshows fra USA
Tv-programmer fra E!